Příjmení Boyce nese více různých osobností:

 Cameron Boyce (1999–2019) – americký herec, zpěvák a tanečník
 Frank Cottrell-Boyce (* 1959) – britský spisovatel
 William Boyce (1711–1779) – anglický hudební skladatel a varhaník